

Прохорово — село, Сливенська область, община Нова Загора

Прохорово — село, Армізонський район, Тюменська область
 Прохорово — присілок, Красногорський район, Удмуртія

Див. також 
 Прохорове